Beruas (Simpang Katis), een plaats in Indonesië
Beruas (Kelapa), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat (West-Banka) in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië